Die Spielzeit 1971 war die 40. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die zwanzigste Saison der Nationalliga A. Dies war gleichzeitig die letzte Saison der Feldhandballmeisterschaft.

Rückzuge 
Die Mannschaften von TV Möhlin und HC Romanshorn zogen sich aus der Nationalliga A zurück.

Modus 
In dieser Saison spielen neu 5 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1971.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Einzelnachweise 

71
Handballveranstaltung 1971